Konoplańszczyzna – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Druja.
 Konoplańszczyzna  – dawny folwark na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Zalesie.